Соревнования по дзюдо в весовой категории до 48 кг у женщин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 9 августа. Приняли участие 23 спортсменки.

Бронза 32-летней Рёко Тани стала для неё 5-й медалью (после 2 золотых и 2 серебряных) на 5 Олимпиадах подряд, что не удавалось ни одному дзюдоисту в истории.

Призёры

Соревнование

Основная сетка

Встречи за третьи места

Ссылки 
 Результаты встреч на официальном сайте Игр